O'Flaherty – clan gaelico irlandese
 Hugh O'Flaherty – presbitero irlandese
 Kerry O'Flaherty – siepista irlandese
 Liam O'Flaherty – scrittore irlandese
 Wendy Doniger O'Flaherty – indologa statunitense